Ларри Доннелл Дрю (, род. 2 апреля 1958 года) — американский профессиональный баскетболист и тренер. В последнее время работавший исполняющим обязанности главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс».

Биография 
Дрю был выбран клубом «Детройт Пистонс» на драфте НБА 1980 года в первом раунде под общим 17 номером. За десять сезонов в НБА он выступал за клубы «Детройт Пистонс», Канзас-Сити / Сакраменто Кингз, «Лос-Анджелес Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». В сезоне 1988/89 он играл за итальянский клуб «Пезаро Скаволини».

После окончания игровой карьеры Дрю стал работать вначале ассистентом главного тренера, а, начиная с сезона 2010/11, работает главным тренером клуба «Атланта Хокс».

30 июня 2014 года «Милуоки Бакс» обменяли права на два будущих выбора второго раунда на главного тренера «Бруклин Нетс» Джейсона Кидда и уволили Дрю..

19 августа 2014 года Дрю занял пост ассистента главного тренера клуба НБА «Кливленд Кавальерс».

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 NBA.com coach profile

Родившиеся в Канзас-Сити (Канзас)
Баскетболисты США
Игроки «Канзас-Сити Кингз»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Атланта Хокс»
Тренеры «Детройт Пистонс»
Тренеры «Лос-Анджелес Лейкерс»
Тренеры «Вашингтон Уизардс»
Тренеры «Бруклин Нетс»
Тренеры «Милуоки Бакс»
Тренеры «Кливленд Кавальерс»